

Желехи — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Желехи — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства